Saint Jean-Baptiste dans le désert est le nom de plusieurs œuvres :
 Saint Jean-Baptiste dans le désert, tableau peint par Jérôme Bosch (v. 1489)
 Saint Jean-Baptiste au  désert, tableau attribué à l'atelier de Raphaël, conservé au Musée du Louvre de Paris (1516)
 Saint Jean-Baptiste dans le désert, tableau peint par Le Caravage, (1604)
 Saint Jean-Baptiste dans le désert, tableau peint par Georges de La Tour, conservé au  Musée départemental Georges-de-La-Tour à Vic-sur-Seille

Voir aussi 
 Représentation artistique de saint Jean-Baptiste

Notes et références